Domleschg kan syfta på:

 Domleschg (landskap) – landskap i den schweiziska kantonen Graubünden
 Domleschg (kommun) – kommun i ovan nämnda landskap